Chiru este un nume de origine greacă, etimologic fiind o derivare a cuvântului Kyrios (gr: Κύριος) care se traduce prin stăpân sau domn. În uzanța religioasă are înțelesul de Dumnezeu, fiind utilizat ca atare în traducerile în limba greacă a Vechiului și Noului Testament.

În prezent Chiru este de obicei nume de familie, având însă o istorie străveche, fiind atestat documentar în Țara Românească și în comunitățile vlahilor/aromânilor încă din anul 1489.

Note

Nume de familie românești
Prenume masculine românești